Nexters — европейская компания по производству видеоигр со штаб-квартирой в Лимассоле, Кипр. История компании началась в 2010 году, когда познакомились Андрей Фадеев и Борис Герцовский. Они наиболее известны по социальным и мобильным играм Throne Rush и Hero Wars. Компания входит в пятерку крупнейших независимых производителей мобильных игр в Европе.

История

Формирование 
В 2010 году Андрей Фадеев руководил Progrestar, студией разработки Игр для социальных сетей, когда он впервые встретился с Борисом Герцовским, своим будущим другом и соавтором-разработчиком игр.

К 2012 году Борис Герцовский стал президентом CrazyBit, также студии разработки социальных игр. Вскоре после этого CrazyBit и Progrestar начали сотрудничество. Обе команды переехали в новое общее офисное пространство и стали регулярно обмениваться передовым опытом и проводить межфирменные мероприятия.

В 2013 году Progrestar выпустила стратегическую игру Throne Rush, которая в конечном итоге стала одной из самых популярных социальных игр в Facebook и VK.

Наконец, в 2014 году Андрей и Борис решили основать Nexters. Это привело к выпуску первого релиза Nexters, Island Experiment, казуальной игры для социальных сетей.

Международная экспансия 
В 2016 году Nexters открыли новый центральный офис на Кипре. В то же время они выпустили Hero Wars, ролевую игру в жанре экшн, которая вскоре стала мировым хитом. К 2018 году Nexters принимает стратегическое решение сосредоточиться на разработке мобильных игр и их масштабировании.

Дальнейший рост 
Летом 2018 года основатели Playrix братья Игорь Бухман и Дмитрий Бухман приобрели долю в Nexters.

В 2020 году Nexters обеспечила 318 миллионов долларов дохода и 120 миллионов долларов свободного денежного потока в капитал. По состоянию на 2020 год 35% чистых доходов компании приходилось на США, 23% - на Европу и 19% - на Азию. Флагманский продукт компании, Hero Wars RPG, в 2020 году был загружен на iOS и Android 36 миллионов раз.

По состоянию на 2020 год общее количество установок игр Nexters превысило 100 миллионов.

В январе 2022 года Nexters вышла на рынок мобильных "стрелялок" и головоломок, приобретя Cubic Games, Royal Ark и RJ Games суммарно за 100 млн долларов.

Слияние и IPO 
В феврале 2021 года Nexters объявила, что выйдет на биржу Nasdaq через сделку SPAC с Kismet Acquisition One Corp. Стоимость слияния с Nexters оценивается в 1,9 миллиарда долларов. 27 августа 2021 года Nexters официально стала публичной компанией, выйдя на биржу Nasdaq под тикером GDEV.

Последние события

2021 
28 июля 2021 года Nexters выпустила игру в жанре farm & adventure Chibi Island, которая стала наследницей Island Experiment. Согласно официальному описанию, игроков ждут более разнообразный геймплей и более прозрачная внутриигровая экономика, которая упростит управление фермой. Ключевое же улучшение – новый подход к сюжету. Он стал более глубоким и состоит из нескольких увлекательных сюжетных линий, которые сходятся вместе в грандиозном финале. Особое внимание было уделено и проработке характеров персонажей. Кроме того, сюжетная и геймплейная составляющая более тесно взаимодействуют в новой игре.

27 августа 2021 года Nexters вышла на биржу Nasdaq после закрытия SPAC-сделки с Kismet Acquisition One Corp. Акции компании торгуются под тикером GDEV.

29 сентября 2021 года стартовала программа Nexters Boost, призванная помогать небольшим игровым командам, предоставляя им экспертизу и финансирование для запуска новых игр и построения успешного бизнеса.

30 ноября 2021 года состоялся софт-лонч Island Questaway, еще одной казуальной игры Nexters. Она предложила игрокам сплав элементов из нескольких жанров: основой Island Questaway стала игра-ферма, но разработчики также сфокусировались на создании проработанного сюжета и разнообразных головоломок.

2022 
В январе 2022 года Nexters Inc. анонсировала первые сделки по приобретению и инвестированию в качестве публичной компании. Объектами этих сделок стали студии Cubic Games, RJ Games и Royal Ark, а первоначальный объем вложений составил около $100 млн. Продуктовая линейка компании пополнилась несколькими новыми мидкорными играми: Pixel Gun 3D, Puzzle Breakers, Dawn of Zombies и Shelter War.

В качестве основных причин для заключения сделок были названы усиление позиций Nexters в мидкорном сегменте игровой индустрии и ускорение дальнейшего роста всех причастных компаний на международных рынках. В пресс-релизе Nexters также было отмечено, что таким образом компания “планирует ускорить реализацию своей продуктовой стратегии и заложить основу для дальнейшей консолидации игрового рынка”.

Игры

Примечания

Ссылки 
 
 

Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр по алфавиту
Компании, основанные в 2010 году
Компании Кипра